

Geografia 
 Bonsall – census-designated place nella contea di San Diego, California, Stati Uniti d'America
 Bonsall – villaggio e parrocchia civile nella contea del Derbyshire, Inghilterra

Persone 
 Brian Bonsall – attore statunitense
 Samuel Bonsall Parish – botanico statunitense